Ива́н Леони́дович Ткаче́нко () — российский хоккеист. Заслуженный мастер спорта России (2002). Выступал в основном за ярославский «Локомотив».

Биография 
Выступал за команды «Химик» Энгельс, «Вятич» Тверь, «Спартак-2» (Москва), «Торпедо-2» (Ярославль), «Мотор» Заволжье, «Нефтехимик» (Нижнекамск). С 2001 года в ярославском «Локомотиве»: в сезонах 2008/2009 2009/2010 и 2010/2011 — капитан команды (№ 17). Рекордсмен «Локомотива» за всю историю клуба по количеству набранных очков — 313, а также количеству голевых пасов — 178.

Погиб на 32-м году жизни вместе с командой «Локомотив» 7 сентября 2011 года при взлёте самолёта из ярославского аэропорта. Похоронен на Леонтьевском кладбище Ярославля.

Имел двух дочерей: Александру и Варвару. 14 января 2012 года вдова Ивана Ткаченко родила сына Николая.

После авиакатастрофы 
После гибели хоккеиста в авиакатастрофе выяснилось, что он, не раскрывая своего имени, помогал фонду АдВита, оказывая крупную материальную помощь детям с тяжёлыми заболеваниями. В частности, последний платёж в сумме 500 000 рублей в адрес девочки, страдающей острым лимфобластным лейкозом, Иван сделал в день своей трагической гибели. Общая сумма переведённых средств на момент гибели составила 9 996 300 рублей. При жизни об этом факте не было известно. В 2011 году награждён медалью Уполномоченного по правам человека РФ «Спешите делать добро».

Родители хоккеиста объявили о намерении построить в память о сыне и его команде детскую хоккейную школу, которая будет представлять собой ледовый дворец с трибунами на 100 человек. Его основная задача — тренировочный процесс. Стоимость строительства оценена примерно в 80 миллионов рублей.

Память 
 В 2013 году в честь Ивана Ткаченко была названа средняя общеобразовательная школа № 9 города Ярославля, которую он окончил. Около школы был установлен памятный знак в виде камня с надписью.
 На доме Ивана Ткаченко по адресу проспект Дзержинского, 73 установлена памятная табличка и нарисовано граффити.
 В 2018 году вышел документальный фильм «Капитан Немо» про Ивана Ткаченко (режиссёр — Елена Михеева).

Достижения 
Чемпионат мира
 Серебряный призёр: 2002
Еврохоккейтур
 Победитель турнира Чешские хоккейные игры: 2002
 Победитель турнира Шведские хоккейные игры: 2003
Чемпионат России / КХЛ
 Победитель: 2002, 2003
 Серебряный призёр: 2008, 2009
 Бронзовый призёр: 2005, 2011
Континентальный кубок
 Серебряный призёр: 2003
Кубок Шпенглера
 Бронзовый призёр: 2003

Призы 
 «Железный человек»: 2011

Статистика

Клубная карьера

Сборная

Примечания 

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные правые нападающие
Игроки ХК «Локомотив» Ярославль
Игроки ХК «Мотор» Заволжье
Игроки ХК «Нефтехимик»
Игроки сборной России по хоккею с шайбой
Погибшие в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года
Похороненные на Леонтьевском кладбище Ярославля
Задрафтованные ХК «Коламбус Блю Джекетс»